Albumok
 Best Friend (Edmond Leung-album) (1997)
 Best Friend (Hillsong United-album) (2000)

Dalok

 Best Friend (50 Cent-dal) (2005)
 Best Friend (Brandy-dal) (1994)
 Best Friend (Candlebox-dal) (1995)
 Best Friend (Foster the People-dal) (2014)
 Best Friend (Froggy Fresh-dal) (2012)
 Best Friend (Helen Reddy-dal) (1971)
 Best Friend (Johnny Cash-dal) (1973)
 Best Friend (Kana Nishino-dal) (2010)
 Best Friend (Madonna-dal) (2012)
 Best Friend (Paul McCartney & Wings-dal) (1973)
 Best Friend (Saweetie-dal) (2021)
 Best Friend (Sofi Tukker-dal) (2017)
 Best Friend (Sophia Grace-dal) (2014)
 Best Friend (The Beat-dal) (1980)
 Best Friend (The Drums-dal) (2010)
 Best Friend (Toni Braxton-dal) (1993)
 Best Friend (Toy-Box-dal) (1999)
 Best Friend (Yelawolf-dal) (2015)
 Best Friend (Young Thug-dal) (2015)
 Best Friend (iKON-dal) (2018)